Gompertz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Gompertz (1779–1865), britischer Mathematiker
 Erich Gompertz (1877–1970), deutscher Knopffabrikant und Freigeist
 Lewis Gompertz (1783/1784–1861), britischer Tierschützer und Erfinder

Gompertz steht für
 Gompertz & Meinrath GmbH, Hannoversche Knopffabrik
 Gompertz-Funktion, asymmetrische Sättigungsfunktion

Siehe auch:
 Gomperz
 Gompers